Zinner steht für:

 Gottlieb Zinner & Söhne, deutscher Spielwaren- und Puppenhersteller
 Zinner (Mondkrater)
 21P/Giacobini-Zinner, ein Komet
 (4615) Zinner, ein Asteroid des Hauptgürtels

Zinner ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Zinner (* 1957), deutscher Ethologe und Primatologe
 Ernst Zinner (1886–1970), deutscher Astronom
 Ernst K. Zinner (1937–2015), österreichischer Astrophysiker
 Franz Zinner (1902–1980), deutscher Gewichtheber
 Gerwalt Zinner (1924–2011), deutscher Chemiker
 Harald Schneider-Zinner (* 1968), österreichischer Schachtrainer, Autor und Schachveranstalter
 Hedda Zinner (1905–1994), deutsche Schriftstellerin und Hörspielregisseurin
 Helmut Zinner (1921–2002), deutscher Chemiker
 Jochen Zinner (* 1943), deutscher Sportwissenschaftler
 Josef Zinner (1894–1961), tschechoslowakischer Politiker und Gewerkschafter
 Kunibert Zinner (1906–1990), österreichischer Bildhauer und Musiker
 Martina Zinner (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Peter Zinner (1919–2007), austroamerikanischer Filmeditor
 Robert Zinner (1904–1988), österreichischer Berg- und Landschaftsmaler
 Stephan Zinner (* 1974), deutscher Kabarettist, Musiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Ziener